Leptopterigynandrum är ett släkte av bladmossor. Leptopterigynandrum ingår i familjen Thuidiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Leptopterigynandrum